Махсун Кырмызыгюль (, род. , Диярбакыр, Турция) — турецкий певец и режиссёр-сценарист. По национальности Курд.

Биография 
Родился  в городе Диярбакыр (Турция). Там же он окончил начальную и среднюю школу. С 1981 года начал заниматься музыкой. В начале своей карьеры выпустил 7 любительских альбомов, а первым профессиональным альбомом Махсуна стал Alem Buysa Kral Sensin (В этом мире, ты король) в 1993 году. В 1994 году вышел его второй альбом под названием 12’den Vuracağım (Я 12-раз выстрелю). Затем вышли ещё несколько его альбомов. Самым же популярным и продаваемым альбомом Турции за 1998 год, который разошёлся тиражом в 2,5 млн копий и на песни из которого было снято 3 клипа стал альбом Yıkılmadım (1998). Махсун снял множество клипов, из которых известными в России являются «Dinle» (Послушай) и «Belalım» (Моя беда), довольно грустный клип, где Махсун поёт о своей девушке, больной раком.

Также Махсун Кырымзыгюль широко известен как актёр. В общей сложности он выпустил 12 профессиональных альбомов, снялся в 6 сериалах и 6 фильмах.

Личная жизнь 
Сын от первого брака — Махмуд.

Дискография 
(профессиональные и любительские альбомы)

Фильмография 
 Yaşamak Haram Oldu (1987)
 Alem Buysa (1993)
 Bu Sevda Bitmez (1996)
 Hemşerim (1997)
 Yıkılmadım (1999)
 Zalım (2003)
 Aşka Sürgün (2005)
 Beyaz Melek (2007) ()
 Güneşi Gördüm () (2009)
 Пять минаретов в Нью-Йорке (2010)
 Hayat Devam Ediyor (2011—2013) Как режиссёр и сценарист
 Benim İçin Üzülme (2012) Как режиссёр и сценарист
 Babalar ve Evlatlar (2012) — Сценарист
 Mucize () (2015)
 Vezir Parmağı (2017)
 Mucize 2 (2019)
 Prestij Meselesi (2023) Как режиссёр и сценарист

Награды 
 WorldFest-Houston International Film Festival 2008
 Лучший иностранный фильм
 Специальный Приз Жюри за Лучшую режиссуру
 Kral TV Music Awards 1999
 Best male Arabesque singer
 Best song
 Best selling song
 Altın Kelebek 1999
 Best musician
 Best Selling Album 2006

Примечания

Ссылки 
  Official Website
  International Website
  Persian Website

 Short bio 
 1999 bio, Hürriyet

Поп-музыканты Турции
Поп-фолк-исполнители
Авторы-исполнители Турции